Наталия Парфёновна Горбачёва (; 1906, Российская империя — не ранее 1949) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родилась в 1906 году на территории современной .

Работала звеньевой в виноградарском совхозе имени Азизбекова Шамхорского района Азербайджанской ССР. В 1948 году получила урожай винограда 163,9 центнера с гектара на площади 3 гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1949 года за получение высоких урожаев винограда в 1948 году Горбачёвой Наталии Парфёновне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Литература